Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e Paul McNamee 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (primo turno)

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 Wojciech Fibak /  Heinz Günthardt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1985